Marița se poate referi la:

 Marița, Sofia
 Marița, Teleorman
 Marița, Vâlcea
 Râul Marița, râu balcanic care străbate Bulgaria, Turcia și Grecia.

 Marița (eroina de la Smârdan)
 Marița (film)